Ferroso es un adjetivo que proviene del latín ferrum (hierro). Se utiliza esta palabra para indicar la presencia de hierro, sobre todo en la metalurgia o industrias relacionadas. También hay metales no ferrosos, que son metales que no contienen hierro. 

El término ferroso también puede referirse al hierro en su estado de oxidación +2, en los compuestos ferrosos.

En la cultura popular
 "Ferrous" es también el nombre de una de Peter Gabriel.

Véase también 
 Compuestos de hierro
 Compuesto ferroso

Referencias 

Hierro
Metales